Martin Marietta kan syfta på:
Martin Marietta Corporation – ett amerikanskt företag grundat 1961 som var verksam inom försvarsindustrin.
Martin Marietta Materials – ett amerikanskt företag grundat 2014 som är verksam inom byggnadsmaterial.